Bastards, album de Björk ;
 Bastards, album de Motörhead.

Voir aussi